Betzenrod ist der Name von Ortschaften in Hessen:

 Betzenrod (Schotten), Ortsteil der Gemeinde Schotten, Vogelsbergkreis
 Betzenrod (Eiterfeld), Ortsteil der Gemeinde Eiterfeld, Landkreis Fulda